Kazimierz Mintowt Czyż (zm. 1685) – ciwun wileński, podkomorzy wileński, chorąży wileński
 Kazimierz Czyż (1906-1979) – porucznik Armii Krajowej
 Kazimierz Czyż (1925–1953) – żołnierz AK, AKO i WiN, uczestnik konspiracji antykomunistycznej